Шато́-Порсье́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Административный центр кантона Шато-Порсьен. Округ коммуны — Ретель.

Код INSEE коммуны — 08107.

Коммуна расположена приблизительно в 160 км к северо-востоку от Парижа, в 65 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 45 км к юго-западу от Шарлевиль-Мезьера, на реке Эне.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1414 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 865 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 626 были экономически активными, 239 — неактивными (показатель активности — 72,4 %, в 1999 году было 66,5 %). Из 626 активных работали 545 человек (311 мужчин и 234 женщины), безработных было 81 (38 мужчин и 43 женщины). Среди 239 неактивных 63 человека были учениками или студентами, 69 — пенсионерами, 107 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XV век). Памятник истории с 1971 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны